Дилятация ( «расширение») — создание температурных швов в фальшборте судна, предусмотренных при строительстве судна во избежание разрыва фальшборта от изгибов корпуса судна на волне и больших температурных скачков атмосферы, гидросферы, окружающей среды. Часто температурный шов называют дилятацией или дилятационным швом.

Вот фрагмент из заводской спецификации судна «Тойво Антикайнен»: «Фальшборт — сварная конструкция высотой 1200 мм по всей длине судна. Температурные швы (дилятация) — три по длине фальшборта».

Судно на волне, в процессе грузовых операций и температурных изменений климата прогибается и изгибается и если корпус представляет собой жесткую конструкцию типа трубы, то фальшборт выглядит узкой полосой на фоне всего корпуса. При изгибе, прогибе судна и больших изменений температуры воздуха фальшборт бы разорвало, если бы специально, при постройке судна, не разрывали фальшборт в нескольких местах. Но, чтобы сварной фальшборт был непрерывной преградой от волн, разрывы делают внахлест. Вот это и есть дилятация — а фактически швов там нет.

В те времена, когда в сборе стального корпуса судна использовали заклёпки (сварку первоначально не использовали в судостроении), отверстия для заклёпок делали немногим большего размера для игры фальшборта и таким образом отверстия для заклёпок снижали негативное влияние температурного расширения.

См. также 
 Деформационный шов
 Дилатация

Судостроение